Элиза Сервениус (, урождённая Bernström, также известная как Johanna Servenius) — женщина, служившая в шведской армии, переодевшись в мужчину. 

Была награждена медалью за храбрость в бою (För tapperhet i fält), став первой и единственной женщиной в Швеции, удостоенной этой награды за храбрость в битве на суше, в то время как Брита Хагберг и Анна Энгстен были награждены этой же медалью за храбрость в море.

Биография 

Согласно исследованиям историков, Элиза до вступления в брак с рядовым  Бернхардом Сервениусом (Bernhard Servenius) работала служанкой. Когда её муж был призван на русско-шведскую войну 1808—1809 годов, она последовала за ним, одетая как мужчина. Принимала участие в битве Slaget vid Sävar и в cражении при Ратане. Ее пол был обнаружен во время следующего перехода к городу Питео, где она собиралась в третий раз принести пользу своему отечеству, участвуя в очередном сражении. Однако Элиза была уволена из армии, но при этом награждена шведской медалью за храбрость на суше (För tapperhet i fält).

Отчет о боевых заслугах Элизы Сервениус составили и доложили генерал Густав Вахтмейстер и адмирал : первый рекомендовал назначить ей денежное вознаграждение, второй — удостоить военной награды за сражение при Ратане. Доклад о подвигах Элизы Севениус упоминается в дневниках шведской королевы Гедвиги Елизаветы Шарлотты Гольштейн-Готторпской, где Элиза названа амазонкой.

Муж Элизы в боях был пленён и освобожден из русского плена в 1810 году. После этого они воссоединились в Стокгольме и вместе последовали за полком Бернхарда в Штральзунд шведской Померании.

Память 
 Элиза Сервениус стала одним из персонажей исторического романа  «Affairen vid Ratan» (2003), где она представлена как Катрин Сервениус.
 Под именем Катрин Сервениус она также является главной фигурой песни из альбома Korpkvädet (2009) шведской группы Ultima Thule.
 История Элизы легла в основу театральной пьесы «1809 i kärlek & krig» Томаса Андерссона (Thomas Andersson), режиссёр Олле Торнквист (Olle Törnqvist), представленной в театре Norrbottensteatern в 2009 году.

Литература 
 Isaaksson, Eva. Hän Lottansa vei mukanaan. Translated into Swedish as Så följde hon trogen och käck armén, trans. Tatiana Sundgren. Helsingfors: Rauhankirjat: 1993. 
 Johansson, Christer. Kvinnorna och kriget. Soldathustrur, markententerskor och kvinnliga krigare.

Примечания

Ссылки 
 Servenius

Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Женщины Швеции в войнах